Runge (motorfiets), een Duits historisch merk van motorfietsen
Runge (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Personen met de achternaam Runge:
Carl David Tolmé Runge, Duits wiskundige
Johannes Runge, Duits zwemmer
Philipp Otto Runge, Duits kunstschilder
Wolf Runge, Duits senator